Desa Adikarto kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Adikarto, Magelang, by, Jawa Tengah, 
 Adikarto, Kebumen, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar